Xanməmmədli – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Xanməmmədli – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian